Хант, Гант

 Джеймс Гант, Хант Джеймс), Джеймс Саймон Волліс Гант (англ. James Simon Wallis Hunt), (*29 серпня 1947—†15 червня 1993) — британський автогонщик, чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1976).
 Ноель Хант (народився 26 грудня 1982 року) — ірландський футболіст, який грає на позиції форварда, помічник тренера « Донкастер Роверс».
 Томас Гант Морган, Морган Томас Хант (англ. Thomas Hunt Morgan; 25 вересня 1866, Лексингтон — 4 грудня 1945 Пасадіна) — американський біолог.
 Ескортні міноносці типу «Хант» (англ. Hunt-class destroyer) — клас військових кораблів з 86 ескортних міноносців 4-х підкласів, що випускалися британськими суднобудівельними компаніями з 1939 по 1943 роки.
 Джеймс Рамзі Хант, Хант (1872, Філадельфія, Пенсільванія, США — 22 липня 1937(1937-07-22), Катона, Вестчестер, штат Нью-Йорк, США) — американський невролог.